Francesca Dallapé (1986) tuffatrice italiana
Mariano Dallapè (1840-1928) imprenditore italiano, considerato l'inventore della moderna fisarmonica e fondatore dell'omonima fabbrica
Fabbrica di fisarmoniche Dallapè